Příjmení Pettersson nosí více významných osobností:

 Gösta Pettersson (* 1940) – švédský silniční cyklista
 Jörgen Pettersson (* 1956) – švédský hokejový útočník
 Ronney Pettersson (1940-2022) - švédský fotbalový brankář
 William Pettersson (1895–1965) – švédský atlet

Externí odkazy